Bocksbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Bocksbach (Dhron), rechter Zufluss der Dhron zwischen der Ortsgemeinde Morbach und dem zugehörigen Rapperath, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Bocksbach (Engnitz), linker Zufluss der Engnitz (zur Steinach) bei Blechhammer, Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Bocksbach (Kinzig), linker Zufluss eines linken Seitengrabens zur Kinzig vor Artenberg, Gemeinde Steinach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bocksbach (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs im Zinken Untertal von Kirnbach, Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bocksbach (Perlenbach), linker Zufluss des Perlenbachs gegenüber Heinersberg, Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Bocksbach (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz in Kleinsteinbach, Gemeinde Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Ort:
 Bocksbach (Steinach), Weiler in der Gemeinde Steinach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bockbach
 Bocksbach und obere Pfinz, Schutzgebiet